Нази́мово — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 7 км к востоку от волостного центра Кирово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района